Hesseling ist ein deutscher und niederländischer Familienname. Bekannte Träger des Namens sind:

 Dirk Christiaan Hesseling (1859–1941),  niederländischer Klassischer Philologe, Byzantinist und Neogräzist sowie Sprachwissenschaftler und Pionier der Kreolistik
 Iris Hesseling (* 1987), niederländische Schauspielerin

Siehe auch die Namensform Hessling.